Sauerwein är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Sauerwein (1831–1904), tysk författare
 Jules Sauerwein (1880–1967), fransk journalist

Efternamn